Millennium Democratic Party steht für folgende Parteien:

 Partido Milénio Democrático in Osttimor
 Millennium Democratic Party, die englischsprachige Bezeichnung für die Sae-cheonnyeon-minju-Partei (, Sae-cheonnyeon-minju-dang, Millennium Demokratische Partei) in Südkorea